A Spartak Subotica női labdarúgó-szakosztálya 1970-ben alakult. A szerb élvonal résztvevője, többszörös bajnok és kupagyőztes, Szerbia legeredményesebb együttese.

Klubtörténet 
Az 1970-ben a Željezničar textilipari cég támogatásával létrehozott klub az első jugoszláv bajnokság győzteseként szerzett hírnevet hazájában. A javarészt a gyár alkalmazottait felvonultató csapat néhány évvel később vette fel a Spartak nevet, ezután viszont hosszú évekre alsóbb és területi ligákban mutatkoztak.

A 2008–09-es kiírásban szerepeltek legközelebb újra az első osztályban és a 7. helyen végeztek. Egy évvel később csak rosszabb gólarányuk miatt lettek bronzérmesek, 2010–11-es szezonban pedig 21–1–0-ás mutatóval szerezték meg az első helyet. Zoran Arsić kinevezésével ezt a dominanciát a következő években is folytatták és egymás után 11 bajnoki trófeát helyezhettek el a klub székházába.

UEFA Bajnokok Ligája

Sikerlista 
 Szerb bajnok (11): 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
 Szerb kupagyőztes (7): 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2018–19
 Jugoszláv bajnok (1): 1974–75

Játékoskeret 
2021. augusztus 31-től

Korábbi híres játékosok

Jegyzetek

Források 
 
 

 

Szerb női labdarúgócsapatok
1970-ben alapított labdarúgócsapatok